Сара Джесси (, настоящее имя ; ) — американская порноактриса и эротическая модель, лауреатка премии Inked Awards.

Биография 
Родилась и выросла в Детройте (Мичиган), про себя в интервью говорит, что она — дочь от брака хиппи. Четыре года жила в Германии и Австралии. В Австралии изучала бизнес, а также начала интересоваться эротической индустрией, некоторое время работала стриптизёршей. Затем переехала в Калифорнию, заключив контракт с агентством. Карьеру порноактрисы начала в июне 2007 года, в возрасте 29 лет.

Первые съёмки Сары — сцена для студии Naughty America вместе с Эваном Стоуном и Сативой Роуз. Несмотря на то, что она начала работу в порно раньше 30 лет, всё же большая часть профессиональной карьеры актрисы пришлась на четвёртый десяток, и поэтому из-за возраста, фигуры и атрибутов её, как и многих других актрис, в различных каталогах и интернет-изданиях причисляют к MILF-актрисам. Также Сару можно назвать представителем жанра альтернативной порнографии из-за большого количества татуировок и пирсинга — у девушки есть татуировки в виде красных цветов и зелёных листьев на верхней части спины (2008 год), в виде китайского иероглифа над поясницей, татуировка на правом предплечье (2008 год), а также пирсинг в пупке и половых губах, за который она даже была номинирована на премию Spank Bank Awards в 2019 году.

Снимается для таких студий, как Adam & Eve, Wicked Pictures, Hustler, Girlfriends Films, Penthouse, Digital Playground, Brazzers, Burning Angel, Elegant Angel, Kink.com, Reality Kings, Devil's Film и другие.

В 2010 году впервые снялась в сцене анального секса в Hell's Kittens.

В 2015 году получила премию Inked Awards, а также была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая групповая сцена» за роль в Aftermath. Два года спустя снова была представлена на AVN Awards в номинации «лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за Sarah Jessie's X3 Extreme VR Experience. В 2018 году номинирована на XBIZ Award за лучшую секс-сцену во всем секс-фильме  за Jessica Drake is Wicked.

По данным на октябрь 2019 года, снялась более чем в 280 фильмах.

11 августа 2020 года родила дочь.

Награды и номинации

Избранная фильмография 

 Big Juggs vs. Thugs,
 Cheating Lovers,
 Dirty Wives Club 13,
 Erocktavision 9,
 Give Me The Milk 2,
 Home Invasion,
 Modern MILFs,
 Nightclub Fucking,
 Porn Fidelity 16,
 Slip 'N Slide,
 Unfaithful MILFs.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Альтернативная порнография
MILF-порнография